Stratosphere – album di Matt Sorum del 2014
 Stratosphere – singolo degli Starset del 2019